Salisbury – miasto w Anglii
 Salisbury – dystrykt hrabstwa Wiltshire (Anglia)
 Salisbury – miasto w Australii
 Salisbury – miasto w Kanadzie
 Salisbury – miasto w obecnym Zimbabwe, d. Południowej Rodezji, obecnie Harare

Miejscowości w USA:
 Salisbury – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Litchfield
 Salisbury – miasto w stanie Maryland, w hrabstwie Wicomico
 Salisbury – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex
 Salisbury – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex
 Salisbury – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Chariton
 Salisbury – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Merrimack
 Salisbury – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Herkimer
 Salisbury – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Nassau
 Salisbury – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Rowan
 Salisbury – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Somerset
 Salisbury – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Addison
Gminy w USA:
 Salisbury (ang. Salisbury Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Litchfield
 Salisbury (ang. Salisbury Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex
 Salisbury (ang. Salisbury Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Chariton
 Salisbury (ang. Salisbury Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Merrimack
 Salisbury (ang. Salisbury Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Herkimer
 Salisbury (ang. Salisbury Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Rowan
 Salisbury (ang. Salisbury Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Meigs
 Salisbury (ang. Salisbury Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lancaster
 Salisbury (ang. Salisbury Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lehigh
 Salisbury (ang. Salisbury Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Addison

Inne:
 Salisbury - wieś w Dominice
 Salisbury – album brytyjskiej rockowej grupy Uriah Heep
 Salisbury – stacja kolejowa w mieście Salisbury, w hrabstwie Wiltshire